Первая битва при Артуа (1 октября 1914 — 4 октября 1914)
 Вторая битва при Артуа (9 мая — 18 июня 1915)
 Третья битва при Артуа (сентябрь-октябрь 1915)